Emre Ucar (nacido el 12 de septiembre de 1999), más conocido por su nombre artístico Emreezy, es un influenciador turco en las redes sociales y creador de contenidos con sede en Düren, Alemania. También es un jugador de Esports e influenciador de estilo de vida conocido por sus juegos y contenidos relacionados con la moda.

Primeros años
Emre Ucar nació el 12 de septiembre de 1999 en Düren, Alemania. Es de origen turco, ya que su familia emigró de Çorum, Turquía. Desde muy joven se interesó por la producción de vídeos, posts y otros muchos contenidos en plataformas como Instagram y Tiktok.

Carrera profesional
Emreezy comenzó su carrera como productor de contenidos en las redes sociales a una edad muy temprana. Pronto se hizo popular en plataformas como Instagram y Tiktok, donde suele compartir vídeos.

Comenzó a explorar los deportes electrónicos a la edad de 14 años. En 2013, fundó la primera comunidad de Facebook y comenzó a compartir experiencias de deportes electrónicos y otras noticias relevantes que finalmente se convirtieron en un portal completo en 2016.

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 

Nacidos en 1999
Personas vivas
Emigrantes turcos hacia Alemania
Jugadores de deportes electrónicos